Ел Јонке има више значења:

 Ел Јонке (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Јонке (Нададорес), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Јонке (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Јонке (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику